dawne gminy:
 gmina Szack – dawna gmina wiejska, powiat ihumeński, gubernia mińska
 gmina Szack – dawna gmina wiejska, powiat lubomelski, wołyńskie